Гротхаус () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гротхаус, Майкл (род. 1977) — американский писатель и журналист.
 Гротхаус, Эрнст Филипп фон (1703—1776) — немецкий военачальник.
 Гротхаус, Элеонора фон (1734—1794) — немецкая поэтесса, писательница, коллекционер.
 Штефан Гротхаус (род. 1981) — голландский конькобежец-спринтер.